Il existe plusieurs universités du Nord :
 l'université du Nord de Baia Mare en Roumanie ;
 l'université du Nord de Barranquilla en Colombie.